La ligne 12 du tramway de Prague est une ligne de tramway  qui relie Palmovka à Sídliště Barrandov.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 12 relie Palmovka (au Nord-Est de la ville) à Sídliště Barrandov (au Sud-Ouest) via Malá Strana (du lundi au samedi) ou la vieille ville (le dimanche).

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 12 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague.

Du lundi au samedi, la ligne dessert le quartier de Malá Strana, en passant notamment par la place Malostranské náměstí. Le dimanche, la ligne passe en rive droite entre Malostranská et Anděl, où elle dessert la vieille ville (notamment Staroměstská).

L'arrêt Dělnická n'est desservi qu'en direction de Palmovka. Les arrêts U Průhonu et Korunovační ne sont desservis qu'en direction de Sídliště Barrandov.

Le dimanche, l'arrêt Karlovy lázně n'est desservi qu'en direction de Sídliště Barrandov.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague